Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2014-2015 è il ventiquattresimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Emilia-Romagna.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016.
      Ammessa (e poi sconfitta) ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Verdetti finali 
  Lentigione promossa in Serie D 2015-2016
  Carignano, Bibbiano-San Polo e, dopo i play-out, Crociati Noceto e Meletolese retrocesse in Promozione Emilia-Romagna 2015-2016

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016.
      Promossa in Serie D 2015-2016 dopo i play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2015-2016 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Verdetti finali 
  Sammaurese e, dopo i play-off nazionali, Ravenna promosse in Serie D 2015-2016
  Centese, Vallesavio, Torconca Cattolica e, dopo i play-out, Faenza retrocesse in Promozione Emilia-Romagna 2015-2016

Supercoppa Emilia-Romagna 
L'associazione "Quarto Tempo", che riunisce importanti uomini di calcio della regione, ha deciso di mettere in palio da quest'anno la Supercoppa Emilia-Romagna (prima edizione), che decreta in modo simbolico la squadra regina tra le vincenti dei due campionati di eccellenza.

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Dilettanti Emilia-Romagna 2014-2015
 Coppa Italia Dilettanti 2014-2015
 Eccellenza Emilia-Romagna
 Eccellenza 2014-2015

Emilia